Anaco, une municipalité de l'État d'Anzoátegui ;
 Anaco, le chef-lieu de la municipalité d'Anaco ;
 Aéroport d'Anaco, l'aéroport desservant la ville d'Anaco ;
 Capitale Anaco, l'une des trois divisions territoriales et statistiques de la municipalité d'Anaco dans l'État d'Anzoátegui.